Уши, может означать:
 Ухо — часть тела.
 Уши — принадлежности древнерусского охранительного (оборонительного) вооружения (средство индивидуальной защиты).
 Уши — порт на берегу Женевского озера.
 Уши — название отеля в швейцарском городе Лозанне.
 Уши — исторический район Лозанны.
 Уши — река, протекавшая по территории Лозанны в прошлом.
 Уши — небольшой остров близ Владивостока.
 Уши — село в Армении.
 Уши — село в Болгарии.

См. также 
 Уши Дигарт — шведская актриса и модель
 Уши Дизль — немецкая биатлонистка
 Уши Обермайер — немецкая фотомодель